Радиа́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 Первая Радиальная улица.
 Вторая Радиальная улица.
 Третья Радиальная улица.
 Пятая Радиальная улица.
 Шестая Радиальная улица.
 Восьмая Радиальная улица.
 Девятая Радиальная улица.
 Десятая Радиальная улица.
 Одиннадцатая Радиальная улица.

Украина 
 Радиальная улица — улица в Днепре.
 Радиальная улица — улица в Запорожье.
  — улица в Киеве.

Белоруссия 
 Радиальная улица — улица в Минске.